Plaatsen in de Verenigde Staten
 Newhall (Californië)
 Newhall (Iowa)

Plaatsen in het Verenigd Koninkrijk
 Newhall (Chesire)
 Newhall (Derbyshire)
 Newhall (Essex)